Diplodus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque, 1810. Diplodus ingår i familjen havsrudefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Diplodus